RSI steht für:
 Radio Slowakei International, der Auslandsdienst des slowakischen Rundfunks
 Radiotelevisione Svizzera, italienischsprachige öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der Schweiz
 Rapid Sequence Induction, eine schnelle Narkoseeinleitung
 Relative Strength Index, ein Indikator in der technischen Analyse
 Repetitive-Strain-Injury-Syndrom, bekannt als „Mausarm“, ein Krankheitsbild
 Repubblica Sociale Italiana, ein faschistischer Vasallenstaat in Mittel- und Norditalien 1943–1945, siehe Italienische Sozialrepublik
 Richard-Strauss-Institut, deutsches musikwissenschaftliches Forschungsinstitut
 Rote Sportinternationale, ein 1921–37 bestehender internationaler kommunistischer Sportdachverband
 Bahnhof Singen (Hohentwiel) (DS100-Code)

RSi steht für:
 Ford Escort RSi, Kurzform für den Ford Escort RS1600i

rsi steht für:
 Rennellese Sign Language (aufgelassener ISO-639-3-Code), im Jahr 2000 ausgestorbene Gebärdensprache auf dem Atoll Rennell des westpazifischen Inselstaats Salomonen 

Abkürzung